

Sciences et techniques

Botanique 
 Le navet est une plante herbacée de la famille des Brassicacées, cultivée comme plante potagère pour sa racine charnue, consommée comme légume. Le terme désigne aussi ce légume.
 Le Navet du Diable est une plante de la famille des Cucurbitacées.
 Navet fourrager (navet jaune ou simplement navet au Canada) est synonyme de rutabaga.

Zoologie 
 La Piéride du navet (Pieris napi) est une espèce de papillons, de la famille des Piéridés.
 La Mouche du navet () est une espèce d'insectes diptères, de la famille des Anthomyiidés.

Culture et société

Cinéma 
 Un navet est un film jugé mauvais et ennuyeux. Le terme était naguère employé pour désigner de manière plus générale une œuvre d'art dépourvue de valeur (livre, tableau...), mais n'est généralement plus utilisé que pour qualifier des œuvres cinématographiques.

Cuisine 
 Il existe différentes préparations à base de navet, dont le navet salé et le canard aux navets.

Musique 
 Navet confit est un groupe de rock indépendant canadien.
 Navet Maria est un album du groupe Les Fatals Picards, sorti en 2001.

Peinture 

 Navet est une peinture d'Odilon Redon (vers 1875), attribuée en 1984 au Musée d'Orsay à Paris et est déposée depuis 2017 au MUba Eugène-Leroy de Tourcoing.

Patronyme 

 Alexandre Benjamin Navet (1986-), artiste français.
 Éric Navet (1959-) est un cavalier français de saut d'obstacles.